Scott Morrison peut désigner :

  (né en 1958), journaliste sportif canadien ;
 Scott Morrison (né en 1964), joueur de hockey sur glace canadien ;
 , entraîneur de basket-ball canadien ;
 Scott Morrison (né en 1968), homme d'État australien ;
  (né en 1984), footballeur écossais ;
  (né en 1986), joueur de basket-ball canadien.

Références